

Cinema 
 At Last – film statunitense del 2005

Musica 
 At Last – canzone scritta da Mack Gordon e Harry Warren nel 1941, interpretata per la prima volta da Glenn Miller e di cui numerosi cantanti hanno realizzato cover
 At Last! – album discografico di Etta James del 1961
 At Last (Lou Rawls) – album discografico di Lou Rawls del 1989
 At Last (Gladys Knight) – album discografico di Gladys Knight del 2001
 At Last (Cyndi Lauper) – album discografico di Cyndi Lauper del 2003
 At Last – gruppo musicale hip hop statunitense